«Любить по-русски 3: Губернатор» — фильм Евгения Матвеева, вышедший в 1999 году. Третья часть трилогии «Любить по-русски».

Сюжет 
Валерьян Петрович Мухин побеждает на выборах и становится губернатором. Новоиспечённый глава региона готовится подписать важный договор о строительстве моста с Белоруссией. Однако местный криминал стремится помешать этому и всячески запугивает Мухина. Губернатор идёт один на встречу с криминальной группировкой. Бандиты дают ему 7 дней на раздумье.

Между тем ОМОН под руководством Курлыгина громит подпольные водочные фабрички и арестовывает местных криминальных авторитетов. Череда угроз в адрес губернатора завершается разоблачением их организатора — милицейского генерала, который кончает жизнь самоубийством. Однако в момент, когда Мухин уже едет на подписание контракта с представителем Белоруссии Ярошевичем, на губернатора совершается покушение. Кто стоит за этим гнусным и подлым преступлением, так и остаётся загадкой (возможно, что однажды этого террориста всё же вычислят).

В ролях 
 Евгений Матвеев — Валерьян Петрович Мухин
 Галина Польских — Катерина Ивановна
 Ольга Егорова — Полина Александровна Крылова
 Никита Джигурда — Виктор Иванович Курлыгин
 Лариса Удовиченко — Татьяна
 Виктор Раков — Михаил
 Георгий Мартиросьян — Гаврилов
 Анатолий Котенёв — генерал Андрей Николаевич Рубашкин
 Евгений Жариков — Олег Сергеевич Турчак, экс-губернатор
 Елена Аминова — Марья Семёновна Надеждина, вице-губернатор
 Николай Сахаров — отец Василий
 Ростислав Янковский — Ярошевич
 Александр Фатюшин — Павлёнок
 Светлана Суховей — Светлана Михайловна, прокурор
 Александр Пашковский — Николай Павлович, референт
 Леонид Громов — Анатолий, таксист
 Михаил Светин — директор ДК
 Андрей Харитонов — директор супермаркета
 Леонид Павлючик — блатной в камере
 Елена Борзунова — телеведущая
 Юрий Рогозин — хозяин подпольной квартиры
 Александр Станилевич — белорусский рабочий
 Александр Суцковер — адъютант Рубашкина
 Нина Розанцева — нянечка в приюте
 Анатолий Житник — белорус в вертолёте Ярошевича
 Владимир Золотухин — зампред
 Валентина Белько — нянечка в приюте
 Николай Леончик — белорусский рабочий
 Александр Подобед — судья
 Александр Робак — мафиози на теплоходе
 Андрей Мерзликин — милиционер-оборотень
 Сергей Юшкевич — милиционер-оборотень

См. также 
 Любить по-русски
 Любить по-русски 2

Ссылки 
 
 
 

Фильмы Евгения Матвеева
Фильмы России 1999 года
Фильмы Белоруссии 1999 года
Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы Белоруссии
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы на русском языке